Урбана има више значења:
 Урбана (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Урбана (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Урбана (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Урбана (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Урбана (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Урбана (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Урбана (Падова), је насеље у Италији у округу Падова, региону Венето